Lautschitz bezeichnet

Blučina, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Lovčice u Nového Bydžova, Gemeinde im Okres Hradec Králové
Lovčice (Bílé Podolí), Ortsteil von Bílé Podolí, Okres Kutná Hora 
Lovčice, Ortsteil von Kosova Hora, Okres Příbram